CBC poate fi:

 Canadian Broadcasting Corporation, compania națională de televiziune și radio din Canada
 Cord Blood Center, bancă de celule stem din România